
Dix-huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Eagle, qui signifie aigle en anglais :

Le HMS Eagle, un ancien navire marchand acheté en 1592 et revendu en 1683.
Le HMS Eagle, un navire de 12 canons, capturé à la marine française sous le nom dAigle en 1650 et revendu en 1655.
Le HMS Eagle, un navire de 22 canons, anciennement nommé HMS Selby. Renommé HMS Eagle en 1660, il est utilisé comme brûlot à partir de 1674 avant d'être volontairement coulé en 1694.
Le HMS Eagle, un brûlot de 6 canons pris aux Algériens en 1670.
Le HMS Eagle, un brûlot de 6 canons capturé en 1672.
Le HMS Eagle, un navire de  rang lancé en 1679, reconstruit en 1699, et démoli en 1707.
Le HMS Eagle, un navire de 10 canons lancé en 1696 et démoli en 1703.
Le HMS Eagle, un brûlot coulé en 1745 pour servir de brise-lames.
Le HMS Eagle, un  rang de 58 canons lancé en 1745 et vendu en 1767.
Le HMS Eagle, un sloop de 14 canons lancé en 1745.
Le HMS Eagle, un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1774. Attaqué par le submersible  durant la Révolution américaine, il retourne à quai en 1790 et est renommé HMS Buckingham en 1800. Il est démoli en 1812.
Le HMS Eagle, une canonnière de 4 canons, anciennement un hoy hollandais, acheté en 1794. Elle est vendue en 1804.
Le HMS Eagle, un brick de 12 canons, capturé à la marine française sous le nom de Venteux en 1803. Il est renommé HMS Eclipse en 1804 et revendu en 1807
Le HMS Eagle, un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1804. Ramené à 50 canons en 1830, il est transformé en école d'entraînement en 1860 et renommé HMS Eaglet en 1918. Il est détruit dans un incendie en 1926.
Le HMS Eagle, un brick construit en 1812 et qui sert de navire ravitailleur au . Capturé par le navire américain Yankee le , il est recapturé par les Britanniques en 1813 et renommé HMS Chubb. Il est revendu en 1822.
Le , une canonnière américaine capturée durant la bataille du lac Borgne le . Elle reste en service jusqu'au , avant qu'une rançon ne soit payée en .
Le HMS Eagle, l'un des premiers porte-avions de la Royal Navy, converti depuis lAlmirante Cochrane, un cuirassé chilien inachevé. Lancé en 1918, il sera coulé en 1942.
Le HMS Eagle aurait dû être un porte-avions de , dont la construction commence en 1944. Celle-ci sera arrêtée en 1945.
Le HMS Eagle, un porte-avions de la classe Audacious, nommé HMS Audacious à l'origine. Lancé en 1946, il est démoli en 1978.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 

Eagle